Netopýr novozélandský je český název, který se užívá pro 2 druhy netopýrů:

Mystacina tuberculata – též mystacina novozélandská či zemolez novozélandský 
Chalinolobus tuberculatus – též netopýr hrbolatý

Reference